Hindmarsh ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Humphrey Hindmarsh (1860–1918), neuseeländischer Politiker der 
 Billy Hindmarsh (1919–1994), englischer Fußballspieler
 James Hindmarsh (* 1952), australischer Rugby-Union-Spieler
 John Hindmarsh (1785–1860), britischer Konteradmiral u. Gouverneur von South Australia; Großvater von Alfred Humphrey Hindmarsh
 Johnny Hindmarsh (1907–1938), englischer Autorennfahrer und Flieger